Salvatore Esposito ist der Name folgender Personen:

* Salvatore Esposito (Fußballspieler, 1948) (* 1948), italienischer Fußballspieler und -trainer
 Salvatore Esposito (Schauspieler) (* 1986), italienischer Schauspieler
 Salvatore Esposito (Fußballspieler, 2000) (* 2000), italienischer Fußballspieler